The News es un periódico mexicano en lengua inglesa que se publica cinco días a la semana (de lunes a viernes). Excepto por un periodo de cinco años, entre el 2002 y el 18 de octubre del 2007, el periódico se ha publicado de forma continua desde su fundación en 1950.

Orígenes 
The News fue fundado por Rómulo O'Farrill Jr. el 5 de julio de 1950 como propiedad de la editorial Novedades Editores, S.A. de C.V. La edición No. 1 de The News tuvo una circulación pico de 17,000 ejemplares.

Secciones 
El diario está compuesto por cinco secciones:

México
World
Business
Living
Sports

Editores 
Michael J. Zamba
Dan Dial
Daniel Parkinson
Roberto Mena
Patricia Nelson
Jaime Plenn (originalmente en El Paso Times)
Pete Hamill
Roger Toll
Jim Budd
Malcolm Beith
Blake Lalonde

Dirección editorial 
Barry Grant
Anna Dawn
Kelly Garrett
Tom Buckley (2000-2002)
Tom Bassing (2000)
Glenn White
Shari Rettig
Jonathan Clarck

Categorías
Periódicos en inglés
Publicaciones fundadas en 1950
Periódicos de Ciudad de México